Григорий Дашевский:
 Дашевский, Григорий Михайлович (1964—2013) — русский поэт и переводчик, литературный критик, филолог, педагог.
 Дашевский, Григорий Валериевич  (митрополит Илларион, род. 1966) — епископ Русской православной церкви, сын В. Г. Дашевского.